Мјешко III Стари (; око. 1126/27 – 13. март 1202) је био војвода Великопољске од 1138. и велики војвода Пољске, са прекидима од 1173. до своје смрти. Био је син Болеслава Кривоустог и Саломеје од Берг-Шелкингена. 
Отац му је доделио Померанију. Владао је с титулом војводе (кнеза). После очеве смрти 1138. је освојио Великопољску. Борио се око престола с браћом. Наследио је 1173. свог брата Болеслава IV у Кракову, Мазовији и Кујавској. У савезу са Русима је ратовао против Казимира II и побеђивао га је. За његово време јачао је утицај Светог римског царства у Пољској. Немци су оснивали градове и села и подстицали привредни развитак.

Породично стабло 

Рођени 1126.
Умрли 1202.
Пјастови
Пољски владари
Војводе Великопољске